Odilo Scherer
Alfredo Vicente Scherer
Fernando Scherer
Irineu Scherer
Johann Jakob Scherer
Pedro Scherer Sobrinho

Outros 
 9639 Scherer

Sobrenomes da língua alemã
Sobrenomes derivados de profissões